Harburg kan syfta på: 

 Harburg, Bayern – en stad i Bayern
 Hamburg-Harburg – en stadsdel i Hamburg
 Hamburg-Harburg station
 Harburg Rathaus station
 Harburg S-Bahn

Personer
 E.Y. Harburg (1898–1981), amerikansk författare och kompositör